Dominació psicològica o social, imposició de quelcom a algú per altri
 Dominació del món, idea medieval de domini universal
 Dominació musulmana de Catalunya
 Dominació musulmana de Mallorca
 Dominació napoleònica
 Dominació (exercici)
 Dominació (escacs)
 Dominació (àngel)

 Vegeu també:
 Dominant, cinquè grau d'una escala musical